Ebell ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Ebell (1871–1944), deutscher Astronom
 Myron Ebell (* 1953), US-amerikanischer Lobbyist
 Paul Heinrich Ebell (1908–1998), deutscher Maler, Grafiker und Kunstpädagoge
 Sina Ebell (* 1984), deutsche Schauspielerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Ebell Club of Santa Paula, in Santa Paula, Kalifornien, ID-Nr. 89000949
 Ebell of Los Angeles, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 94000401
 Ebell Society of Santa Ana Valley, in Santa Ana, Kalifornien, ID-Nr. 01000682

Siehe auch:
 Ebel
 Ebbell
 (1205) Ebella (Asteroid)